Юрген Фогель (; родился 29 апреля 1968 года, Гамбург) — немецкий киноактёр, продюсер и сценарист.

Биография 
Юрген Фогель поступал в мюнхенское театральное училище, но проучился всего один день. Популярность пришла к актёру после фильма «Маленькие акулы», где он сыграл человека, который случайно попал на просмотр в театральное училище и убедил жюри в своём таланте.

В 2006 году написал сценарий и спродюсировал фильм «Свободная воля». В 2017 году исполнил в доисторической драме «Человек изо льда» роль Этци — жителя Альп эпохи энеолита, мумия которого была найдена в 1991 году в Эцтальских Альпах в Тироле.

Фильмография 
Неполная фильмография:
 1986 Дети из камня / Kinder aus Stein
 1992 Маленькие акулы / Kleine Haie
 1996 Кореша / Buddies
 1997 Бери от жизни всё / Das Leben ist eine Baustelle — Ян
 1997 Аптекарша / Apothekerin, die
 1997 Снежное чувство Смиллы / Smilla’s sense of snow
 2001 Эмиль и детективы Emil und die Detektive
 2001 Братья / Sass
 2002 Обнажённые / Nackt — Борис
 2003 Гуд бай, Ленин! — задержанный демонстрант, цыпленок в супермаркете
 2003 Розенштрассе / Rosenstraße — Артур фон Эшенбах
 2005 Босиком по мостовой / Barfuss
 2006 Счастье Эммы / Emmas Glück
 2006 На колесах / Wo ist Fred? — Алекс
 2006 Свободная воля / Der Freie Wille
 2007 Сокровища капитана Флинта / Die Schatzinsel
 2007 Красавчик / Keinohrhasen — камео
 2008 Волна / Die Welle
 2008 Мой друг / Ein Freund von mir — Ганс
 2009 Красавчик 2 / Zweiohrküken — камео
 2011 Отель Люкс / Hotel Lux — Зигфрид Майер
 2014 Стерео / Stereo — Эрик Кепплер
 2015 Восточный ветер 2 / Ostwind 2 — Rückkehr nach Kaltenbach — Филипп Шварц
 2017 Человек изо льда / Der Mann aus dem Eis — Этци

Награды 
 2007 — Премия Эрнста Любича за фильм «Wo ist Fred?»
 2006 — Серебряный медведь за выдающийся вклад в искусство 56-го Берлинского кинофестиваля за фильм «Свободная воля»
 1997 — Deutscher Filmpreis за лучшую мужскую роль в фильме «Das Leben ist eine Baustelle»

Ссылки 
 
 Симпатичный «уголовник» Юрген Фогель

Актёры Германии
Лауреаты премии «Серебряный медведь»